Amerikai Egyesült Államok
 Calkins (Kalifornia)
 Calkins (Montana)
 Calkins (Pennsylvania)
 Calkins (Oregon)